Evemone – personaggio della mitologia greca, padre del giovane Euripilo che fu capo dei Tessali citato nell'Iliade
 Evemone – personaggio della mitologia greca, uno dei dieci figli di Poseidone e della ninfa Clito di Atlantide